Peter Kubelka, un cinéaste expérimental né à Vienne (Autriche) en 1934.
 Susanna Kubelka, une femme de lettres de langue allemande d'origine autrichienne.